A 2019-es W Series hockenheimi nagydíj a 2019-es szezon első fordulója volt, amelyet a Hockenheimringen tartottak meg május 4-én. Ez az esemény a DTM hockenheimi fordulójának betétfutama volt. Az első rajtkockát a brit Jamie Chadwick szerezte meg, aki aztán a futamot is megnyerte.

Eredmények

Kvalifikáció

Verseny

A bajnokság állása a verseny után

További információk 
A teljes futam megtekintése a YouTube videómegosztó oldalán

Jegyzetek 

Autóversenyzés Németországban
Hockenheimring